Andrée De Jongh (1916-2007) : résistante belge
 Emily de Jongh-Elhage (1946) : politique néerlandaise
 John de Jongh (1957) : politique américain
 Steven de Jongh (1973) : coureur cycliste néerlandais

Voir aussi